— японский футбольный защитник и игрок сборной Японии, ныне футбольный телекомментатор.

Карьера

В клубах 
В составе футбольной команды Высшей школы Симидзу Хигаси одержал победу в национальном чемпионате высших школ вместе с Кацуми Оэноки и Кэнтой Хасэгавой. Следующим этапом в его карьере стало обучение и игра в футбол за Университет Дзюнтэндо.

Первым взрослым клубом Хориикэ стал «Ёмиури», с которым он стал чемпионом двух последних розыгрышей Japan Soccer League старого формата. Первое время сам он выполнял на поле роль опорного полузащитника, затем занял место в центре обороны в паре с Хисаси Като.

В 1992 году в Японии была образована Джей-лига, а в родном городе Такуми был создан её клуб «Симидзу С-Палс», куда он и перешёл, вновь оказавшись в одном клубе с Оэноки и Хасэгавой. Играя на позиции правого защитника, в попал в самую первую версию «лучших одиннадцати» лиги по итогам сезона. По ходу сезона 1998 года перешёл в клуб «Сересо Осака», откуда вернулся в «С-Палс» в следующем сезоне, после которого завершил карьеру.

В сборной 
В первую команду страны начал призываться ещё будучи студентом, выйдя 1 августа 1986 года на поле в товарищеском матче с Малайзией. Выступления за сборную принесли ему победу в домашнем Кубке Азии 1992 года, где он провёл 4 игры, также участие в двух матчах на Кубке Короля Фахда 1995 года. Также Хориикэ был на поле во время «Трагедии в Дохе», не позволившей команде попасть на чемпионат мира 1994 года. В большинстве международных игр выходил на правый фланг обороны, завершил выступления за сборную в 1995 году.

После окончания футбольной карьеры стал работать спортивным комментатором на телевидении.

Достижения

Командные 
Как игрока национальных сборных Японии:
 Кубок Короля Фахда:
 Участник: 1995
 Кубок Азии:
 Победитель: 1992
 Участник: 1988
Как игрока «Ёмиури»:
 Японская соккер-лига:
 Чемпион: 1990/91, 1991/92
 Второе место: 1989/90
 Кубок Императора:
 Серебряный призёр: 1991
Как игрока «Симидзу С-Палс»:
 Джей-лига:
 Второе место: 1993 (второй этап), 1994 (первый этап), 1998 (первый этап)
 Третье место: 1993
 Кубок Джей-лиги:
 Победитель: 1996
 Серебряный призёр: 1992, 1993

Личные 
 Символическая сборная Джей-лиги: 1993

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Футбольные телекомментаторы